Хоре́йшо, Хо́рас, традиционный вариант Гора́цио () — английское мужское имя. Образовано от римского имени Гораций, патрицианского рода Горациев в Древнем Риме. 

Известные носители имени
 Гейтс, Хорейшо
 Гриноу, Хорейшо
 Элджер, Хорейшо

См. также 
 Хорейшо (Арканзас)

Примечания 

Английские мужские имена